Jessa ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jessa (1949–2002), deutscher Fußballspieler
 Mirjam Jessa (* 1962), österreichische Journalistin und Moderatorin